Ян Казімеж Стецький
 Ян Юзеф Стецький